Île Anglaise kan syfta på:

Geografi

Brittiska territoriet i Indiska oceanen 

 Île Anglaise, ö i atollen Peros Banhos, } 
 Île Anglaise, ö i atollen Salomon Islands,